Евге́ний Три́фонов:
 Трифонов, Евгений Андреевич (1885—1937) — российский революционер, поэт.
 Трифонов, Евгений Сергеевич (род. 1981) — российский игрок в мини-футбол.